Mužská čtyřhra bett1Hulks Indoors 2020 probíhala okolo poloviny října 2020. Do deblové soutěže tenisového turnaje v Kolíně nad Rýnem, hraného na tvrdém povrchu Lanxess Arény, nastoupilo patnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje dodatečně zařazeného do kalendáře okruhu ve formě náhrady za zrušené události kvůli koronavirové pandemii.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Francouzů Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále zdolal polsko-brazilské turnajové jedničky Łukasze Kubota s Marcelem Melem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali sedmnáctou společnou trofej. Herbert vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Mahuta to bylo třicáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (semifinále)
  Santiago González /  Ken Skupski (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Bett1Hulks Indoors
Tenis v Německu v roce 2020
ATP Tour 2020